Harry Brown peut désigner :
 Harry Joe Brown (1890-1972), un producteur de cinéma américain ;
 Harry Brown (1917-1986), un écrivain et scénariste américain.

 Harry Brown, un film britannique réalisé par Daniel Barber et sorti en salles en 2009.